Lake Superior har flere betydninger:

 Lake Superior (Øvre sø) – den største sø i Nordamerika.
 Lake Superior, Australien – en sø i Australien.
 Lake Superior, Delaware –
 Superior Lake Reservoir, Illinois –
 Lake Superior, New York –
 Little Superior Lake, Utah –
 Superior Lake Reservoir, Utah –
 Superior Lake, Wisconsin –